Буртяк Григорій Якович (10 січня 1936, село Жабокричка, тепер Чечельницького району Вінницької області — 6 липня 2012, місто Вінниця) — радянський державний діяч.
 Євген Буртяк — сценарист, письменник.